In the End (Linkin Park), een single van Linkin Park
In the End (Snow Patrol), een single van Snow Patrol